Companyia del Nord-oest (del seu nom en anglès North West Company), empresa històrica de comerç de pells del Canadà
 New World Computing, empresa creadora de videojocs dels Estats Units
 Nintendo World Championships, competició d'eSports organitzada per Nintendo
 Nintendo Wi-Fi Connection, connexió Wi-Fi gratuïta oferta per Nintendo als seus usuaris
 NoteWorthy Composer, programari de notació musical per a Windows